Les Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq) regroupent des entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel des personnes éloignées du marché du travail. Pilotés par des entreprises, les Geiq sont des associations présentes sur l’ensemble du territoire national et spécialisées dans de nombreux secteurs (BTP, industrie, propreté, transport…).

Au travers de leur accompagnement, les permanents du Geiq réalisent notamment un suivi de l’évolution des compétences et du savoir-faire du salarié, détectent d’éventuels problèmes extra-professionnels et contribuent à y apporter des réponses.

Le fonctionnement d'un Geiq 
Après avoir étudié les besoins des entreprises, les Geiq construisent avec elles, des parcours en alternance favorisant l’insertion durable et la qualification de publics éloignés de l’emploi ou en reconversion. Le recrutement est souvent une affaire délicate, surtout sur les « métiers en tension ». Pour répondre à cette problématique, les Geiq sont en lien direct avec les partenaires de l’emploi pour présenter les métiers aux demandeurs d’emploi et sélectionner des profils différents et pertinents pour les entreprises. 

Assumant ensuite la responsabilité d’employeur, les Geiq accueillent, sélectionnent et recrutent les candidats qui seront mis à disposition des entreprises. Ils leur font bénéficier d’un accompagnement complet et assurent leur bonne intégration. Déchargées de toutes les obligations administratives, les entreprises peuvent se concentrer sur l’apprentissage du cœur de métier. A l’issue du parcours Geiq (6 à 24 mois), les entreprises ont la possibilité d’embaucher durablement les salariés qu’ils ont pu voir évoluer tout au long de l’alternance (65% de sorties vers l'emploi à l'issue des parcours).

Les publics prioritaires des Geiq 
Le dispositif Geiq est prioritairement destiné aux dix catégories de public suivantes, comme le précise l'arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification :

 personnes éloignées du marché du travail (> 1 an),
 bénéficiaires de minima sociaux,
 personnes bénéficiant ou sortant d’un dispositif d’insertion,
 personnes en situation de handicap,
 personnes issues de quartiers ou zones prioritaires,
 demandeurs d’emploi de 45 ans et plus,
 personnes sortant de prison ou sous-main de justice,
 jeunes de moins de 26 ans sans qualification,
 personnes en reconversion professionnelle contrainte,
 réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Des structures labellisées annuellement 
À la suite de la reconnaissance des Geiq dans la loi du  (article L1253-1 du Code du travail), le décret n°2015-998 du  définit les modalités de la procédure de reconnaissance de la qualité de Geiq.

Ainsi, la reconnaissance est attribuée par la Fédération Française des Geiq, sur le fondement d’un cahier des charges approuvé par le ministère du travail et sur avis conforme d’une commission mixte nationale, composée de :

 3 membres de l'Etat (nommés pour 4 ans),
 3 membres de la Fédération Française des Geiq,
 1 personne qualifiée.

Il s’agit d’une procédure qui vise à garantir le respect de la prestation à la fois aux entreprises, aux salariés, mais aussi aux partenaires nationaux et locaux.

Pour valider leur engagement, les Geiq sont soumis chaque année à l’analyse de leur dossier, répartie selon 14 critères qui sont examinés anonymement.

Cette reconnaissance (auparavant appelée « labellisation ») existe depuis 1997, elle était notamment reconnue par l’instruction DGEFP N°2008-14 du .

Aide de l'État 
Conformément au Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 relatif aux parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les Geiq peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans le cadre du travail d'accompagnement personnalisé vers l'emploi qu'ils effectuent au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques des publics prioritaires Geiq.

Les Geiq en chiffres 
En mai 2021, au moment du label, le réseau comptait 191 Geiq et 303 implantations sur l'ensemble du territoire.

 7 440 salariés embauchés sur l'année 2020,
 6 921 entreprises adhérentes,
 82% de publics prioritaires,
 72% des parcours permettent l'acquisition d'une qualification,
 65% de sortie vers l'emploi,
 52% de sortie vers l'emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI).

Bibliographie 
 Maël Dif-Pradalier et Fabien Reix, Le recrutement en question, Rapport pour le syndicat CGT-Force Ouvrière et l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), . Lire en ligne.
M.Gaüzère, A.Magnier et E.Vaysse, Evaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, Rapport n°2014-061R de l'IGAS, novembre 2014. Lire en ligne.

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Fédération Française des Geiq

Droit du travail en France
Association ou organisme lié au monde du travail et des métiers en France